Хейвърхил може да се отнася за:
 , град в Англия
 Градове в САЩ
 Хейврил (Масачузетс)
 Хейвърхил (Флорида)
 Хейвърхил (Ню Хампшър)